Тунисская Профессиональная лига 1 1987/1988 () — 33-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1987/88 на сайте rsssf.com 

1987/1988
Тунис
Тунис
1987 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1988 году